Text cursivText la indice
FE poate fi:
 Fier, element chimic cu simbolul Fe
 Ferrara, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT